Reginakirche ist der Name folgender der heiligen Regina geweihten Kirchengebäude:

 St. Regina (Drensteinfurt)
 St. Regina (Rhynern)